Colegio de San Pablo puede referirse a:

 Colegio Máximo de San Pablo de Lima
 Colegio de San Pablo de México
 Colegio de San Pablo (Valencia) -Capilla del antiguo colegio San Pablo-
 Colegio de San Pablo (Goa)
 "Colegio de San Pedro y San Pablo de los jesuitas en la Corte" (Madrid) -Colegio Imperial-